Die Internazionali BNL d’Italia 2015 der Damen waren ein Sandplatzturnier in der italienischen Hauptstadt Rom. Das Turnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 9. bis 17. Mai 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Internazionali BNL d’Italia 2015/Damen fand vom 9. bis 10. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch drei Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Rom